

Toponyme

États-Unis 
 Lund, census-designated place située dans le Nevada.

Norvège 
 Lund, une kommune de Norvège.

Suède 
 Lund, une ville de Suède ;
 Lund, la commune dont elle est le chef-lieu ;
 Lund, une localité de la commune de Gävle située dans le comté de Gävleborg.

Patronyme

Arts 
 Sigurd Harald Lund (1823-1906), danseur et chorégraphe ;
 Søren Lund (1852-1933), peintre danois ;
 Signe Lund (1868-1950), compositrice et professeur de piano ;
 Henrik Lund (1875-1948), poète et compositeur ;
 John Lund (1913-1992), acteur ;
 Deanna Lund (1937-2018), actrice ;
 Tamara Lund (1941-2005), chanteuse lyrique et comédienne ;
 Zoë Lund (1962-1999), mannequin et actrice ;
 Birgitta Lund (née en 1964), photographe ;
 Kátia Lund (née en 1966), réalisatrice ;
 Børge Lund (1973-), dessinateur norvégien ;
 Martin Lund (1979-), réalisateur norvégien ;
 Maria Lund (1983- ), actrice et chanteuse.

Sciences 
Lund est un patronyme porté par :
 Peter Wilhelm Lund (1801-1880), zoologiste et paléontologue ;
 Søren Jenssen Lund (1905-1974), botaniste ;

Sport 
Lund est un patronyme porté par :
 Pentti Lund (1925-2013), joueur de hockey sur glace
 Henning Lund-Sørensen (né en 1942), arbitre de football ;
 Karsten Lund (né en 1943), joueur de football ;
 Tom Lund (né en 1950), joueur et entraîneur de football ;
 Eva Lund (née en 1971), joueuse de curling ;
 Lars Erik Lund (né en 1974), joueur de hockey sur glace ;
 Andreas Lund (né en 1975), joueur de football ;
 Børge Lund (né en 1979), joueur norvégien de handball ;
 Erik Lund (né en 1979), joueur de rugby ;
 Zach Lund (né en 1979), skeletoneur ;
 Jonas Lund (né en 1982), joueur de hockey sur glace ;
 Magnus Lund (né en 1983), joueur de rugby ;
 Megan Lund (née en 1983), coureuse de fond américaine ;
 Anders Lund (né en 1985), coureur cycliste danois ;
 Erik Lund (né en 1988), joueur de football suédois ;
 Oliver Lund (né en 1990), joueur de football danois ;
 Lucas Lund (né en 2000), joueur de football danois ;
 Kristoffer Lund (né en 2002), joueur de football danois ;
 Reginald Lund (date de naissance inconnue), arbitre de football.

Religion 
 Eskil de Lund (mort en 1181), archevêque.

Autres 
 Affaire Lund, affaire criminelle en France, concernant un couple anglais.
 Rune Lund (1976- ), homme politique danois.
 Sigrid Helliesen Lund, militante pacifiste norvégienne, connue pour sa résistance à l'occupation de la Norvège par le Troisième Reich, Juste parmi les nations.
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme